Антрег () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Антрег () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом